Juncewo (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Żniński, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Juncewo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Myśliborski, woiwodschap West-Pommeren